Les élections municipales à Souss-Massa se déroulent le .

Contexte

Résultats

Global

Principales villes

Agadir

Ait Baha

Ait Iaaza

Ait Melloul

Aoulouz

Akka

Biougra

Dcheira El Jihadia

El Guerdane

Fam El Hisn

Foum Zguid

Inezgane

Irherm

Oulad Berhil

Oulad Teima

Tafraout

Taliouine

Taroudannt

Tata

Tiznit

Notes et références 

2015